Открытый чемпионат Биаррица 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Биарритц, сразу после Уимблдона.

Соревнования проводились 4 — 10 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Полин Пармантье (№ 74 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Полин Пармантье выигрывает свой 2й в сезоне и 7й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Патриция Майр-Ахлайтнер уступает свой 1й в сезоне и 11й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Александра Панова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Урсула Радваньская выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF Suez de Biarritz

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Июль 2011 года
2011